

1.	Кто такие абхазы и абазины ? 

Абхазы (самоназвание апсуа) коренное население Южного Кавказа, исповедуют православное христианство. Большая часть проживает собственно в Абхазии и Турции. Абазины (самоназвание абаза) коренное население Северного Кавказа, верующие абазины исповедуют ислам сунитского толка. Абазины проживают в Карачаево-Черкессии в составе России и также в Турецкой Республике. У абхазов и абазин одна история, одни и те же фамилии и практически один и то же язык, поэтому в данном видео они рассматриваются совместно. Принадлежит абхазо-абазинский народ к понтийскому подтипу европеойдной расы. Численность абхазов согласно переписи населения 2010 года в Абхазии составляет 122 000 человек, абазин в России проживает 43 000 человек, в Турции находится самая большая абхазская диаспора, которая насчитывает порядка 600 000 человек, но эти данные не точные в связи с отсутствием специальной переписи по национальному признаку, кто-то считает, что их в Турции больше, кто-то, что меньше. Абхазы и абазины говорят на абхазском и абазинском языках, эти языки входят в абхазо- адыгскую группу Кавказской языковой семьи. Абхазо-абазинский язык считается одним из самых древних и сложных языков во всем мире. Абхазы и абазины используют похожую символику. У абхазов это Государственный флаг, который представляет собой прямоугольное полотнище. По его длине расположены семь полос зелёного и белого цветов. В верхнем углу расположен прямоугольник пурпурного цвета в его центре изображена открытая ладонь правой руки, над которой семь пятиконечных звёзд, этот же флаг только без полос является абазинским флагом. Изображение современного абхазо-абазинского флага раскрытой ладони зафиксировано еще на генуэзских морских картах VIII—XIV вв. Пурпурный флаг с изображением белой ладони развевался в средние века над городом Себастополисом (ныне столица Республики Абхазия — город Сухум).

2. Происхождение абхазо-абазинского народа 
По поводу происхождения абхазо-абазинских племен существует целый ряд теорий. Самыми интересными из них являются:

1.	Первая- Хатская версия, происхождения абазин и абхазов, сторонниками которой являются, : П. Услар, А. Глейе, Н. Марр, А. Грен, П. Ушаков, С. Джанашиа, М. Дьяконов, С. Г. Еремян, И. М. Дунаевская, Ю. Месарош, Л. Н. Соловьева, ПЕРВЫЙ Президент Апсны: Ардзынба В. Г., Инал-Ипа, Муртазов Т. и др. Они выдвинули гипотезы о родстве абхазо-адыгских языков с хаттским, носители которого обитали в Малой Азии (на территории современной Турции). Хатты это древнейший народ, который существовал в то же самое время, когда еще жили шумеры, однако позже с балканского полуострова на Хатское царство напали индоевропейские многочисленные племена, которые захватили хаттов, и стали именоваться хеттами. И когда эти пришельцы хетты захватили Хатское царство, часть хаттов, обосновались севернее своего прежнего места жительства и построили там новое государство царство Касков. Об этом есть несколько древнейших свидетельств зафиксированных в библиотеках соседней Ассирийской империи. В качестве синонима названия касков в надписи ассирийского царя Тиглатпаласара I (1115—1077 гг. до н. э.) упоминается этноним абешла, или аПешлайцы, совпадающий с древним названием абхазов и абазин. На непосредственные связи древнего населения Западного Кавказа с Малой и Передней Азией, с цивилизациями Древнего Востока указывают знаменитые памятники Майкопской (до второй половины III тыс. до н. э.) и мегалитической (дольмены, кромлехи — вторая половина III тыс. до н. э.) археологических культур. Знаки этих текстов обнаруживают определённое сходство как с письменами, найденными в Библе (ХIII в. до н. э.), так и со знаками хатской иеро¬глифической письменности (II—I тыс. до н. э.).

2.	Вторая — Ашуйская версия. Ее сторонником является такой видный российский ученый, как Георгий Федерович Турчанинов, а также историки Бэлла Мухамедовна Джемакулова, И. Б. Басария-Анкваб, И. И. Мещанинов, В. В. Струве, М. М. Тронский, И. Н. Винников, австрийский профессор А. Ирку. Дело в том, что в нескольких километрах всемирно известного Майкопского кургана была найдена древняя плитка с надписью созданная в середине 3 тысячелетия до нашей эры, которую никто не мог прочесть. Турчанинов Ф. Т. в своей книге смог дешифровать его и ко всеобщему удивлению письмо стало переводиться только на абхазо-абазинский языке. Эти историки, считают, что письмо было не только самым древним письменным документом на Кавказе где впервые указаны не просто символы а буквы, но и самым древним письменным документом в мире. И именно от сюда письменность распространилась по всему миру. В письме есть указание на то, что на Кавказе существовала неизвестная до этого цивилизация, принадлежащая предкам абазин, абхазов и убыхов, которые называли себя ашуйцами (по-абазински — ашвуа), а страну свою Ашуей. В III тысячелетии до н. э. эта страна простиралась от Черного моря на юге до нынешнего Майкопа на севере и выходила за пределы рек Кубани на северо-западе и Фазиса (Риона) на юго-востоке. Публикуемые в книге памятники ашуйского языка охватывают период с середины III тысячелетия до н. э. по IV—V вв. н. э. В начале II тысячелетия до н. э. ашуйское письмо было занесено в древнюю Финикию продававшимися туда ашуйскими рабами и утвердилось в ней как протобиблское (псевдоиероглифическое) письмо. Этим объясняется однообразие в письменностях Ашуи, то есть древней Абазии, и Библа — столицы Финикии. Ашуйское письмо в Библе явилось в дальнейшем основой к созданию собственного финикийского письма. В свою очередь финикийское письмо стало основой латинской письменности, а на латыни, как известно, основаны многие алфавиты мира. Финикийцы были превосходными мореплавателями, и основали Карфаген в Северной Африке, и много колоний в Испании. Отсюда есть некая связь между языками басков в современной Испании и абазино-абхазского народа.

Третья — Местная теория — согласно этой теории становление древне-абхазских племен происходило без вмешательства внешних факторов. В каменном веке скорее всего в позднем палеолите или начале мезолита, когда первые люди краманьонцы расселились по всей Земле, часть осела и на Западном Кавказе, и в эпоху неолита, сформировалось протоадыго-абхазское племя, которое говорило на протоабхазо-адыгском едином языке. Здесь же адыго-абхазский этнос создал древнюю дольменную и майкопскую культуру. По утверждению Ш. Д. Инал-Ипа, ареал дольменной культуры и есть «первоначальная» родина абхазо-черкесских племен. Дольмены — это монументальные погребальные сооружения (III — сер. II тыс. до н. э.). Обычно они состояли из нескольких огромных каменных глыб и плит, поставленных вертикально и перекрытых массивной горизонтальной плитой. Уже Л. Н. Соловьев видел в носителях южнодольменной культуры далеких предков абхазского народа. В. Анчабадзе писал: «Эпоху процветания дольменной культуры в Абхазии… следует рассматривать как начальную стадию формирования древнеабхазского этноса». Эту мысль развивает Я. А. Федоров. По его словам, дольмены — погребальные сооружения протоабхазов. В Карачаево-Черкесии дольменообразные гробницы известны на реках Теберде и Кяфаре. Следовательно, протоабазинские предки проникали на Северный Кавказ, в частности в Теберду и Кяфар, уже в III—II тыс. до н. э. , так как именно этим временем датируются дольмены и дольменовидные гробницы. Здесь интересно привести соображение историка В. И. Марковина о том, что дольмены, известные на реках Теберде и Кяфар, могли быть оставлены племенами, проникшими сюда через Клухорский перевал из Абхазии. Цитирую: «Территория, занятая дольменовидными гробницами, — продолжает Марковин, — близка землям абазин». Можно предположить, что дольмены и дольменовидные гробницы, которые располагались на территории Карачаево-Черкесии, могли быть оставлены протоабазинами. Итак, носители дольменной культуры — протоабхазы и протоабазины — заселяли территорию Карачаево-Черкесии уже в III—II тыс. до нашей эры. Версий о происхождении абазин и абхазов еще много, но мы остановимся на упомянутых выше, и продолжим рассматривать дальнейшую историю этого народа.

История народа Абаза до нашей эры 
Что касается официально признанной исторической наукой, то древнейшими источниками упоминающими первые государства на Кавказе были письменные клинописи из Ассирии и Урарту, в 1201—1300 годах до н. э., в которых упоминается «Кулха», «Колха» и относилось к сильному государственному образованию, созданному проживавшими здесь древними племенами входивших в колхский союз племен. Древнейшее Колхидское царство попало в мифологию сформированной позже Древнегреческой цивилизации и воплотилась в мифе об Аргонавтах, о славном герое Ясоне, который вместе с Гераклом и другими друзьями отправился на корабле Арго за золотым руном к берегам загадочной Колхиды, преодолевая различные испытания и совершая подвиги. По мнению большинства современных историков Колхидское царство охватывало собой нынешние территории Абхазии, западную Грузию а также районы России: Сочи и Туапсе. Такие историки, как Аршба считают колхов — союзом племен, в который входило много народов, в том числе апсилы и абазги. Колхида была мощным государством, которое соседствовало с Диаохией, Иберией, южнее находилось могущественное царство Урарту, восточнее Кавказская Албания. В VI веке до н. э. на юге появляется крупная сила, Персидская держава Ахеменидов, созданная Киром Великим, наивысшего могущества достигла при царе Дарии I (521—485). К этому времени Персия подчинила всю Малую Азию. В составе Персии оказались и несколько грузинских племен. Колхида по сведениям древнегреческого географа и историка Геродота не входила в Ахеменидскую Персию, но раз в каждые 5 лет она посылала туда 100 мальчиков и 100 девочек. Греческая колонизация Черного моря началась в это же время в VII—VI веках до нашей эры. Следует отметить, что колонии были так же независимы, как и метрополии (города-государства). Очень рано на восточном побережье Черного моря были основаны колонии: Фасис (Поти), Гиенос (Гюэнос), Диоскуриада (совр. Сухум — Акуа), Питиунт (Пицунда). Большая группа греческих городов образовалась на берегах Боспора Киммерийского (Керченского) пролива. На Колхидском побережье греческие колонии возникли там, где уже существовали местные поселения. По археологическим материалам видно, что этнический состав греческих колоний был смешанным. Исходя из этого, противоречия между колонистами и местным населением не были столь острыми, как на северном Причерноморье, где ввиду сильного антагонизма колонии вынуждены были объединиться и создать Боспорское царство.

Абазгское (Абхазское) царство династии Леонидов 
Термин абазг — абаза прослеживается в сочинениях античных авторов начиная с II в. н. э. В своем труде: «Объезд Понта Эвксинского» греческий автор первой половины II в. н. э. Флавий Арриана племя абасг локализует между лазами и санигами. Он пишет: «За лазами живут апсилы…, с апсилами граничат абасги…» Абасгов, живущих вблизи лазов (калхов), называет также ученый грамматик и поэт III в. до н. э. Ликофрон. В 4 веке в 324 году до н. э. Александр Македонский завоевал великую Персидскую империю. После смерти Александра Македонского его империя распалась на множество мелких государств такие, например, как Понтийское царство в районе современной Турции. Царь Понта Митридат VI Евпатор в 110-ом году до н. э. захватил Колхиду и Боспорское царство, но в свою очередь проиграл войну Римской империи. Поэтому долгое время территория Колхиды и Боспора входила в состав единой Римской империи. Абхазо-адыгские племена того времени исповедовали язычество. Однако в период римского владычества в 55 году нашей эры по церковному преданию территорию современной Абхазии посетили ученики Иисуса Христа, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный которые посеяли в душах предков апсилов и абазгов первые зёрна христианства, но оно не получило широкого распространения. Что касается геополитики того времени, то в 395 году н. э., Римская империя распадается на две большие части Западную и Восточную. Восточная Римская империя более нам известная сейчас под названием Византийской империи.

В 737 г. (по другим данным в 738 г.) арабское войско вторглось во главе с Мерваном Кру (Глухим) в Закавказье. Грузинские (Картлийские) цари Мир  и Арчил бежали в Абасгию и попросили убежище в столице Абазгии, Анакопии. Правителем Абасгии в то время был Леон I, который стал основателем династии Леонидов.  Мерван разрушил, как сообщает грузинская летопись, «город Апсилии Цхум» и дошёл до Анакопийской крепости, которую защищали две тысячи абасгов и одна тысяча бежавших в Абасгию вместе с Миром и Арчилом картлийцев. Войско Мервана, по образному выражению грузинского летописца, представляло собой «тёмную тучу саранчи и комаров». Неравенство сил компенсировалось мощью стен Анакопийской крепости. Абазги выдержали несколько штурмов и совершали дерзкие вылазки в стан врага. Картлийский царь Мир был ранен копьём в бок, из защитников в тот день пало шестьдесят человек.

Длительной осады Анакопии у арабов не получилось: на болотистых землях Абазгии арабы, не привыкшие к такому климату, начали болеть (предположительно холерой), в войске началась эпидемия, погибло тридцать пять тысяч арабов (а «от меча» — только три тысячи). Мервану пришлось отступить. Трудно сказать, как сложилась бы будущая карта региона, если бы арабы захватили Анакопию (но развитие событий показало, что в планах арабского полководца данный театр военных действий был второстепенным, основной удар его войск был направлен вдоль побережья Каспийского моря).

Благоприятная ситуация способствовала выдвижению правителя Абасгии Леона I, в то время, как другие соседние грузинские царства были опустошены и обескровлены. В знак победы над арабами византийский император Лев Исавр прислал два царских венца и грамоту картлийским царям Миру и Арчилу, передав им в управление Лазику (приморская её часть отошла к Миру). Своему же тёзке Леону I Лев подтвердил его наследственное право на владение Абасгией. Вскоре Мир умер от раны, а его многочисленных дочерей брат Арчил стал выдавать замуж. Леону I досталась младшая — Гурандухт, вместе с которой он получил корону Мира. За Леоном I закрепилась территория между рекой Эгрис-цкали (тогда р. Ингур) и «Клисурой», возникшей в VI в. системой укреплений, главным узлом которой была крепость Цихе-Годжи (Археополис- Нокалакеви в Западной Грузии). Северной границей Абасгии был определён Кавказский хребет, за которым начинались владения Хазарского каганата. В результате Леон I стал правителем обширной области, куда входили прежняя Абасгия, Апсилия, Мисиминия и Лазика, восточные области которой отошли к нему после смерти Арчила. Но что случилось с прежним владетелем Апсилов, ведь у Абазгов и Апсилов были разные правители, дело в том, что вскоре после поражения под стенами Анакопии арабы предприняли последнюю попытку утвердиться в Абхазии и сумели захватить правителя Апсилов Евстафия, позже они пытали и убили его. Абазгское же княжество в конце правления Леона I геополитически созрело быть Абазгским царством. В тот период на Северном Кавказе появилось очень мощное тюркское государство Хазарский каганат, который подчинил себе все территории, включая Крымский полуостров и среднерусские степи, на юге хазары противостояли арабскому вторжению со стороны Дербента. Леон I, чтобы усилить свои позиции решает женить своего родного брата Федора на дочери Хазарского кагана и путем долгих переговоров ему это удается. Это был очередной большой внешнеполитический успех Леона I, так как даже Византийский император, взял в жены другую дочь Хазарского кагана. От брака Федора с дочерью правителя Хазарии у них родился сын, который позже станет известен как Леон I I царь Абазгов. И получилось, что он являлся одновременно с одной стороны внуком хазарского кагана, а с другой стороны двоюродный брат императора Византии Льва IV Хазара. В 780 году Леон II, воспользовавшись поддержкой своего деда по материнской линии, хазарского кагана, провозгласил независимость своего государства от Византии. Почему я говорю в видео иногда Абазгское, а иногда Абхазское царство, дело в том, что царство основали абазги, и византийские источники писали об Абазгском царстве, но грузинам удобнее было произносить и писать Абхазское царство. Леон II в конце своей жизни (806 г.) перенёс столицу Абхазского царства из Анакопии (совр. Новый Афон) в г. Кутаиси.

При этом этнически скорее всего абхазо-абазины преимущественно проживали в Абхазском и Цхомском эриставстве Абахазского царства, в других частях вновь приобретенного государства большую часть населения составляли грузинские племена. После смерти Леона II Абхазским царством попеременно управляли три его сына: Феодосий II (806—825 гг.), Дмитрий II (825—861 гг.), Георгий I (861—868 гг.). Основное содержание внешней политики царства в тот период являлась — борьба с Арабским халифатом и Тифлисским эмиратом за влияние в регионе. Как указывает историк Чачхалия — после смерти Леона II, править стал его старший сын Феодосий II в годы его правления усиливается скрытая борьба за обладание Картли соседними властителями. Феодосий II умер бездетным, царем становится его брат Дмитрий II, который вступает в открытую борьбу за Картли. Он первый из правителей Закавказья сумел оказать сопротивление новому арабскому нашествию на грузинское княжество Картли. Младший брат Феодосия и Дмитрия, сын Леона II Георгий I наследовал брату своему Дмитрию и продолжал борьбу за обладание Картли. Георгий I покорил Картли и над частью ее, а точнее, над областью Чихи поставил правителем своего племянника Тинена, сына царя Дмитрия II.

После смерти Георгия I развернулась жестокая борьба за престолонаследие. Тинен был убит женой царя Георгия I. На его место был поставлен младший брат убитого Баграт. Однако, опасаясь расправы над ним, его спасли приверженцы и увезли в Константинополь. Жена Георгия I после смерти мужа отстранила престолонаследных племянников и привела некоего владетеля Иоанна из рода Шавлиани. Этот чужеродный Иоанн, став незаконным царем Абхазии, решил укрепить свое шаткое положение на абхазском престоле за счет династических связей. Для этого он женил своего сына Афанасия (Адарнасе) на дочери правителя восточно-грузинского царства Тао-Кларджети — Гуарама. Афанасий (879—887) наследовал отцу своему узурпатору Иоанну. Византийский император, при дворе которого все эти годы находился законный наследник абхазского престола, дает Баграту войска и корабли. Баграт высаживается на абхазском берегу с десантом, убивает Афанасия и овладевает престолом. Он женится на вдове Афанасия и тем самым сохраняет отношения с Тао-Кларджети. Таким образом, восстанавливается, прерванное узурпаторами Шавлиани, правление абхазской царской династии Леонидов. Константин III (899—929), сын Баграта I. Наследовал отцу своему. В 904 году Константин III завоевал Картли, В 906 году Константин силой оружия покоряет и присоединяет к Абхазскому царству восточно-грузинскую область Эрети.

Константин III был активным проводником христианства среди народов Северного Кавказа. Возможно, что именно с его деятельностью связано начало строительства христианских храмов в верховьях Кубани на территории современной Карачаево-Черкессии, типологически относящихся к абхазской архитектурной школе. Константин III заслужил похвалу Константинопольского патриарха Николая Мистика, который написал ему благодарственное письмо и отметил миссионерские заслуги абхазского царя в утверждении православного христианства в Алании: «Преславному властителю Абасгии… свидетельство благочестия — твое боговдохновенное усердие, которое ты явил и являешь в деле спасения и приобщения к истине народа аланов; мы же от разных сведущих людей узнали о твоих успехах, что ты с Божьей помощью много заботился о просвещении правителя Алании и о тех, кто с ним сподобился святого крещения». Вот посмотрите пожалуйста на храмы построенные в Абхазии и в Карачаево-Черкессии эти храмы близнецы, практически абсолютно идентичны, они построены по приказу Абазгского царя, для проживавших там абазгов и алан. Георгий II (929—960) «царь великий и Богом Возлюбленный», так величает абхазского государя грузинская летопись. В период его правления Абхазское царство достигает военно-политического могущества и культурного расцвета. Георгий продолжает культурную экспансию на Северный Кавказ, где строятся храмы, представляющие абхазскую архитектурную школу.

Георгий II дважды ходил на Кахети и разорял восставшую грузинскую область. Он также вел постоянную борьбу за усиление своего влияния на Тао-Кларджети. Для достижения этих целей он выдает свою дочь за сына тао-кларджетского царя Адарнаса — Ашота Куропалата. В дальнейшем Георгию удается захватить часть Тао-Кларджети. Но подчиненная область, подстрекаемая картлийской знатью, вновь восстала. Георгий отправляет войска под командованием своего сына, наместника Картли — Леона, который подвергает опустошению мятежную Кахети. Во время кахетской экспедиции царь Георгий умирает, и Леон, прервав военную экспедицию, вынужден был возвратиться в Абхазию для вступления на царский престол. Леон III распространил свою власть и подчинил себе Джавахети. В центральной Абхазии Леон III построил замечательный храм в селе Моква и учредил епископство. Храм этот является высшим достижением абхазской архитектурной школы, свидетельствует о высоком экономическом и культурном уровне государства. До конца своей жизни Леон III продолжает борьбу за утверждение своей власти в Кахети. В одной из таких экспедиций он внезапно заболевает и умирает. Погребен в едва завершенном Моквском соборе. Дмитрий III (969—976) наследовал брату своему Леону III.

Воцарение грузинской династии Багратионов на Абхазском престоле. Объединение Грузии 
Спустя некоторое время Дмитрий III умер, царем стал Феодосий слепой брат Дмитрия III. Однако коронованный слепец, тем более не отличавшийся выдающимися способностями, не смог за время своего правления свершить чего-либо примечательного. Все сыновья Георгия II не имели наследников. Во время Феодосия Слепого, страну раздирали распри и царил хаос. Бессилие слепого царя вынуждало царедворцев искать нового претендента на престол в условиях династического кризиса в Абхазском государстве. Со смертью в 978 году Феодосия абазгская царская династия — Леонидов перестает существовать, после этого на трон Абхазии, а потом объединенной Грузии приходит этнически — грузинская династия Багратионов. Как это произошло? У Леона III, Дмитрия III и Феодосия III была родная сестра Гурандухт, которую выдали замуж за правителя северной части Тао царя Гургена. У нее родился сын Баграт, который хоть и являлся грузином, но получался единственным законным наследником Абхазского трона Леонидов — Лоовых. Кроме того, Баграт II был воспитанником и наследником влиятельного царя Тао-Кларджети Давида. В 975 году провозглашен царем абхазов. Позже по отцовской линии наследует Тао, а по линии своего родственника и воспитателя, царя Тао-Кларджети Давида Куропалата наследует и третий престол. Таким образом, Баграт законно наследует и Абхазское царство, и восточно-грузинские области Картли и Тао-Кларджети.

Поскольку с воцарением Баграта II к власти в стране пришла грузинская династия, а грузины представляли в Абхазском царстве значительную часть населения, то это привело к перерождению Абхазского царства в царство Грузинское, где преимущественное положение в политической жизни получили грузины. Влиятельнейший аристократический клан абазинского происхождения по прозвищу Абазас-дзе (или Сыновья Абазы), видимо потомки Леонидов -Лоовых, в начале XI века возглавят оппозицию и поведут энергичное наступление на царя Баграта IV с целью захвата власти. В этих действиях просматривается серьезная попытка вернуть престол и возродить абазгскую национальную династию. Однако этого не произошло, и Абхазское царство продолжало управляться представителями новоявленной грузинской династии. За свое сопротивление потомки Леонидов-Лоовых почти полностью вытесняются из Абхазского царства на Северный Кавказ, где также до этого много веков жили абазги. Во главе объединённого Цхумского эриставства стал феодальный род Шервашидзе (Чачба), который в будущем возглавит независимое Абхазское княжество. «Царство абхазов и картлийцев» не было строго централизованным государством, чему не соответствовала экономическая база. Поэтому местные феодалы, в том числе и абхазские, часто стремились к независимости, несмотря, на то что именно абхазо-абазины, невольно сыграли главную роль в объединении всей Грузии.

При этом в 11 веке, что происходит в мире? На севере Хазарский каганат слабеет и поглощается родственными ему кипчаками, в этот же момент усиливается Аланское царство, освободившись от хазар, Арабский халифат раздираемый внутренними противоречиями также перестает существовать, и его поглощают другие тюркские народы тюрки-сельджуки, которые захватив обширные территории в Азии вторгаются затем и на территорию Византии и Кавказа. Одновременно с этим чрезвычайно усиливается объединенное Грузинское царство, расширяя свои границы, как на севере, так и на юге. А в 12 веке Грузия усиливается настолько, что захватывает бывшие армянские территории и территории современного Азербайджана. Однако в 13 веке пришли монголо-татары, которые покорили все что только могли, в том числе и Грузию. Все это время абхазы были в составе Грузинского царства, но стремились к независимости, при этом на территории Абхазии, этнические грузины практически не проживали. В 15 веке мы видим, что северные абазги или абазины, становятся независимы, в то время, как абхазы еще были включены в западную Грузию, а точнее подчинялись Мегрельскому княжеству во главе династии Дадиани. Но в конце 15 века Абхазия хоть и находится в зависимости от Мегрелии, но обладает определенной самостоятельностью. В это время на Черном море активно торговали Генуэзские купцы основывали свои поселения и даже участвовали в войнах. В 1404 г. Иоханнес де Галонифонтибус так обрисовал этнолингвистическую картину восточного берега Чёрного моря. За Черкесией, сообщал он, находится «Абхазия, маленькая холмистая страна», у которой «свой язык», на юге от Абхазии, «в сторону Грузии», находится «страна Мингрелия» и у них «свой язык», а Грузия находится на юге от Мингрелии и имеет «свой язык». В 17 веке Абхазское княжество окончательно освобождается от Мегрельского владычества и более того, само нападает на него, совершая грабительские набеги.

Абазины Северного Кавказа 
Сейчас мы говорили про абхазов проживавших на Южном Кавказе, а что же происходило с абазгами на Северном Кавказе в это время и когда они здесь появились? Как уже было сказано выше, археолог Соловьев Л. Н., считает, что абазины появились на современной территории Карачаево-Черкессии в III—II вв. до н. э. так именно этим временем датируются дольмены и дольменовидные гробницы. Здесь интересно привести соображение другого видного археолога В. И. Морковина о том, что дольмены, известные на реках Теберде и Кяфаре, могли быть оставлены племенами, проникшими сюда через Клухорский перевал из Абхазии. Далее проникновение отдельных протоабазинских элементов на Северный Кавказ продолжалось с различной степенью интенсивности и в VII—VIII вв. Массовое же движение абазин с восточного побережья Черного моря на восток и северо-восток началась на рубеже XIII в. Одни исследователи, такие как:. П. Басария, А. Н. Генко, К. В. Ломтатидзе, X. С. Бгажба, Г. П. Сердюченко. 3. В. Анчабадзе считают, что абазины являлись частью абхазов, выселившихся с побережья Черного моря на северные склоны Кавказского хребта. Другие, такие как Л. И. Лавров, и Алексеева, считают, что предками абазин являлись абазги. При этом Лавров указывает на то, что античные и раннесредневековые источники отличают абазгов от апсилов. Он считает, что Абхазское царство основали абазинские князья ведь Леон I и Леон II происходили, очевидно, из рода крупнейших абазинских феодалов Лау (Лоовых). Несмотря на существующие разногласия, исследователи сходятся в мнении о том, что предки абхазов и абазин в древности и в эпоху средневековья занимали территорию современной Абхазии и восточное побережье Черного моря примерно до Туапсе. Как пишет Лавров Позднее территорию к северо-западу от р. Бзыбь вплоть до р. Шахе населяли абазины-садзы-джикеты и убыхи. У джигетов были ветви «псху» и «ахчипсоу», а северная часть убыхов называлась «вардане» (вордане). Псху, Ахчипсоу и Вордане, согласно преданиям, являются исходными пунктами переселения абазин. Итак, садзы-джикеты и убыхи, обитавшие на территории бывшей Авазгии Константина Багрянородного, родственны между собой, а те и другие родственны абазинам. Историк Алексеева пишет: таким образом, есть основания полагать, что образование самостоятельной древнеабазинской народности, отличной от абхазской, падает на конец I тыс. н. э., когда у всех племен, из которых образовалась абазинская народность, уже сложились феодальные отношения и когда абазины, уже обособившиеся от абхазов, занимали определенную территорию между Бзыбью и Туапсе (Авазгия Константина Багрянородного). Первым письменным доказательством нахождения абазин на северном склоне Кавказского хребта является сообщение персидского летописца начала XV в. Низами ад-Дина-Шами о том, что Темур-ленг (Тимур), пройдя в конце XV в. по Верхней Кубани, достиг местности «Абаса». Среди абазин в международном плане особенно известен внук Дударуко. Он был крещён в Москве и получил имя Василий Черкесский. В русских документах XVI в. на Северном Кавказе упоминается мурза Тутарык Езболуев (Дударуко) и Алклыч Езбозлуков. Первый из них, очевидно, принадлежит к дударуковцам, второй, возможно — родоначальник клычевцев Русские документы 1634 и 1643 гг. — дают более конкретные сведения о северокавказских абазинах согласно этим источникам, в XVII в. на Северном Кавказе, в частности в верховьях Кубани и Зеленчуков, а также в Пятигорье (в том числе, в окрестностях Кисловодска, у Боргустанской крепости — Рим-Гора) жили абазины-тапантовцы: дударуковцы, бибердовцы, лоовцы, джантемировцы. Из шкарауовцев есть упоминания о баговцах (русский документ 1643 г.). Карачаевские предания говорят о кизилбековцах. В документе 1643 г. говорится о бабуковцах, которые принадлежали к числу абазинских, вероятно, тапантовских «колен», но в группу основных тапантовских подразделений не входили. По-видимому, переселение абазин на Северный Кавказ проходило и во второй половине XVII в. В источниках XVIII в. в числе абазинских племен, населявших северные склоны Кавказского хребта, упоминаются все тапантовцы (лоовцы, бибердовцы, дударуковцы, клычевцы и джантемировцы) и все шесть шкарауовских подразделений (там, кизилбек, баг, чегрей, баракай и мысылбай-башилбай).

Абхазо-абазины (апсуа-абаза) в Новое время. Кавказская война 
Тем временем в мире ситуация стала выглядеть следующим образом в 15 веке под нажимом тюрок османов пала Византийская империя и все ее земли заняла новая Османская империя, которая стала захватывать и территорию Кавказа, одновременно усилилась Персия, которая стала противостоять туркам. Персы также устремились захватывать Восточный Кавказ и Закавказье. В 16-17 веках, Абхазия и все побережье Черного моря, включая Крым, входят в зависимость от Османской империи. Которая старалась контролировать лишь прибрежную полосу не особо вмешиваясь во внутренние дела горских народов если это не угрожало их имперским интересам. Усиление политических, экономических контактов с Османской империей на протяжении XVI—XVII вв. привело к постепенному распространению мусульманства суннитского толка у адыгов, абхазов и абазин  . В 18 веке на Кавказе усиливается позиция России, которая воюя с Ираном и Турцией постепенно захватывает Южный и Северный Кавказ. В 80-х г. XVIII в. К власти в Абхазии пришёл владетельный князь Келешбей Чачба (Шервашидзе). На первом этапе своей деятельности Келешбей пользовался военно-политической поддержкой Турции, под протекторатом которой находилась Абхазия. Однако Келешбей, как и его отец, владетель Манучар Чачба, высланный султаном в середине XVIII в. В Турцию вместе с братьями Ширваном и Зурабом, вынашивал сокровенную мечту о полной свободе и независимости Абхазского государства. Келешбей внимательно следил за действиями России в Восточной Грузии, где в 1801 г. было упразднено Картлийско-Кахетинское царство. В 1803 г. он сделал первый формальный шаг к сближению с Россией, намереваясь с её помощью избавиться от протектората Турции, что и случилось после неудачного похода турецкого флота к берегам Абхазии 25 июля 1806 года. Однако в результате вооружённого нападения 2 мая 1808 г. абхазский владетель Келешбей Чачба погибает в Сухумской крепости. В смерти Келешбея российские власти обвиняют его старшего сына и наследника Асланбея Чачба. Началась война между братьями Георгием и Асланбеем. Большая часть населения Абхазии, а также Турция поддерживали Асланбея, Георгия поддерживали мегрелы, после чего Георгий 12 августа 1808 г. обратился к императору России Александру 1 о принятии Абхазии в подданство России. В 1810 году русские войска помогли Георгию Чачба захватить Абхазию и изгнать Асланбея Чачба и его сторонников в Турцию. В мае 1812 г. был заключён Бухарестский мир, по которому Россия приобрела всё побережье Абхазии и Мегрелии. Выше я показал карты с территорией проживания абхазо-абазинского (абаза) народа, такие как карту Византии 565 г. н. э., карту 1830 -х годов Флемминга Карла, карту времен генерала Ермолова 1816 году, этническую карту 1750 годов Цуциева и Дзугаева, карту Джеймса Бэлла, Евге́ния Фели́цына и других. Мощное восстание в 1840 г. вспыхнуло на Черноморском побережье. Начатое убыхами, шапсугами, садзами-абазинами, оно перекинулось и в горные общества Абхазии — Цебельду и Дал. Под влиянием убыхов повстанческое движение летом стало развиваться среди кодорских абхазов, возглавляемых абреком Исмаилом Джапуа. В декабре 1840 — январе 1841 гг. карательная экспедиция полковника Н. Муравьёва обрушилась на Цебельду и особенно Дал. Дальцы, несмотря на упорное сопротивление, были приведены к покорности и выселены в Цебельду, а их жилища и зимний запас продовольствия «преданы огню». Конец Имама Шамиля крайне осложнил положение горцев Западного Кавказа. Они оказались зажатыми русскими войсками со стороны Черноморского побережья и гор. Тем более что наиб Шамиля Мухамед-Амин, который долгое время успешно противостоял России, сумев объединить для совместной борьбы с русскими и адыгские и абазинские племена Западного Кавказа по приказу плененного Шамиля также прекратил сопротивление. Несмотря на окружение, черкесы, убыхи и абазинские общества садзев ещё в течение пяти лет продолжали неравную схватку с царизмом.

Уничтожение и выселение подавляющей части, некогда многочисленного абхазо-абазинского (апсуа-абаза) этноса. Освоение опустевших земель Малой и Большой Абазы 
Кроме прибрежных абазинских обществ, активно с Россией воевали и абазины проживающие в центральной части Северного Кавказа. Из записок генерала Ермолова: «… В течение лета войска наши за Кубанью имели повсюду весьма счастливые успехи. Командующий оными артиллерии полковник Коцарев преследовал укрывавшихся там беглых кабардинцев (современные черкесы). Абазины, принявшие их и с ними участвовавшие в разбоях, наиболее за то потерпели: селения их разорены, лошади и скот захвачены во множестве, в людях они имели урон необыкновенный. Страх распространен между соседними народами. Более, нежели в двадцать раз отмщено злодеям за нападение на селение Круглолесское…». То есть по донесениям генерала Ермолова, абазины приняли на своих землях беглых кабардинцев нынешних черкесов проживающих в КЧР. Когда абазинские общества объединялись на непродолжительное время, то могли проводить такие наступательные операции, которым даже позавидовал бы Имамат Шамиля, а именно: абазины смогли два раза штурмом взять столицу правительства Кавказа — город Ставрополь, но об этом сейчас стараются умалчивать. Из письма Джеймса Хадсона — генерал-лейтенанту Герберту Тэйлору в Константинополь, 8 февраля 1836 г. мы видим следующее в конце того же ноября, месяца абазины сосредоточили свои силы, чтобы нанести ответный удар черноморским казакам и русским регулярным частям, совершавшим вторжения на их территорию. Абазины ворвались в Ставрополь, столицу так называемого «правительства Кавказа», и увели с собой 1700 пленных, 8000 голов скота и пр. 300 из захваченных пленных — люди, занимавшие в Ставрополе высокое положение: офицеры, купцы, банкиры. Был среди них и русский военный высокого ранга, генерал, как говорят; его взяли в плен вместе с его штабом. Это уже второй налет на Ставрополь, совершенный за последний год. В первый раз они захватили до 800 пленных. Это второе нападение, о котором я только что сообщил, тоже завершилось полным успехом черкесов, хотя русские и готовились встретить их. Из этого письма видно, что абазин, также как и абхазов иностранцы часто называли черкесами. Обратите внимание на карту здесь указан список 131 абазинского аула, которые были уничтожены во время Русско-Кавказской войны. На карте изображены места их прежнего расположения. Список лишь малая часть того, что можно было восстановить из архивный источников, и он далеко не полный. Общая численность абазин в начале прошлого века точному определению не поддается. История абазинского народа до XX в., -пишет Л. И. Лавров, — представляет собой повесть о непрерывном уменьшении некогда большого и сильного кавказского народа". Собственно, весной 1864 г., Кавказскую войну можно было считать оконченною; только горные абазинские племена Псху, Ахчипсоу, Аибга, Садзы-Джигеты, занимавшие ущелья по верховьям рек Мзымты и Бзыби, не хотели расставаться со своей свободой и оказывали сопротивление. Для того чтобы совершенно очистить край, уничтожить остатки враждебных горцев и уже завершить наконец завоевание Кавказа было решено все действовавшие на южных склонах гор войска разбить на четыре отряда. В первой половине апреля 1864 г. один из них двинулся из Гагры в долину р. Псху, второй — от бывшего укрепления св. Духа вверх по Мзымте, третий — от верховий Шахе параллельно Большому Кавказскому хребту через земли горных убыхов и четвертый — из верховьев Малой Лабы в местность Кбаада (совр. Красная Поляна), где все отряды должны были соединиться. При движении по левому берегу Мзымты 2-й отряд встретил упорное сопротивление абазинской общины Аибга из ближнего ущелья р. Псоу, усиленного соседними общинами. Столкновения между войсками и горцами продолжались 10-11 мая. Этот поход решил участь не одних только аибговцев. Вскоре некоторые абазинские племена начали покидать свои аулы и выходить к морю для ухода в Турцию. 21 мая 1864 г. Россия завершила Русско-Кавказскую войну победным парадом войск на Красной поляне (известная сегодня как престижный горнолыжный курорт), в верховьях р. Мзымта. Последнее сопротивление и последний бой царским войскам на Кавказе оказали абазинские племена Псху, Ахчпсоу, Аибга, после чего более чем столетняя Русско-Кавказская война была закончена. Через месяц после завершения Кавказской войны, в июне 1864 г., самодержавие упразднило Абхазское княжество и ввело временное «военно-народное управление». Отныне Абхазия была переименована в Сухумский военный отдел Российской империи. После чего на народном сходе в селе Лыхны началось абхазское восстание с целью восстановления Абхазского княжества под руководством Георгия Чачба, но оно было жестоко подавлено и началась волна репрессий против абхазов. Убыхи вообще как народ исчезли, а те, кто выжил растворились среди адыгов и абхазов, а абазин осталось менее 10 000 человек, но они смогли сохранить свой язык и впоследствии увеличить численность.

Ассимиляция определенной части абхазов (апсуаа) и абазин (абаза) 
Уменьшение количества абазинского народа вызвана не только итогами Кавказской войны, дело в том, что огромное количество абазин было ассимилировано в адыгский этнический массив. Еще до войны постепенно началась ассимиляция абазинских и убыхских племен в адыгский этнический массив, абазины и убыхи которые граничили с адыгами все чаще переходили на их более простой и родственный язык, а так как разница в культуре была минимальная, то этот процесс происходил для абазин и убыхов практически незаметно и естественно. Так например одним из доказательств того, что абазины раньше легко были подвержены ассимиляции со стороны родственных адыгских племен является то, что около 15-ти абазинских аулов в Кабардино-Балкарии были практически полностью ассимилированы, также как в Адыгее и Карачаево-Черкессии. После установления Советской власти в Кабардино-Балкарии абазинские населенные пункты были переименованы. Вместо старых они получили новые названия. 1. Кармово — Каменномостское.2. Бабуково- Сармаково.3. Ашабово — Малка.4. Лафишево — Псыхурей.5. Муртазово -Дейское и.т.д. В Адыгее это аул Уляп, в Карачаево-Черкессии это аулы Абазакт бывший Егибоковский и аул Псаучедахе бывшией Клычевский. Однако в настоящее время процесс ассимиляции абазин в адыгской среде практически полностью прекращен, идет обратный, положительный процесс развития абазинского национального самосознания. Одновременно с этим у абазин на Северном Кавказе во время возникновения СССР ситуация была следующая, на территории Карачаево-Черкессии и в Адыгеи и в Кабардино-Балкарии абазинским детям в абазинских селах преподавали адыгский язык, вследствие чего через поколение в КБР и Адыгее абазины были почти полностью ассимилированы адыгами, и скорее всего также произошло бы и в Карачаево-Черкессии если бы здесь не было знаменитых абазинских просветителей Мекерова и его ученика Табулова, которые создали абазинский алфавит и первые книги, и благодаря письму Сталину от товарища Дзыба, смогли отстоять право абазин изучать свой родной язык и культуру. Что касается абхазов, то до трагических событий 1877 г. Абхазия состояла почти исключительно из коренного абхазского населения. В считанные годы она превратилась в пёстрый в этническом отношении край. Грузинский общественный деятель А. Джугели в газете «Дроеба» (1883 г.) писал по этому поводу: «После последней войны было распоряжение, чтобы на местах, расположенных между реками Кодор и Псырцха, не селились абхазы. Селиться здесь разрешалось всем, кроме них». С 1864 г., после упразднения Абхазского княжества и введения прямого русского управления, здесь основали свои сёла греки, болгары, армяне, русские, эстонцы, немцы и другие, но более всего грузины (в основном мегрелы). В результате масса безземельных крестьян Западной Грузии обосновалась в центральной Абхазии, в опустевших сёлах Мерхеул (1879 г.), Беслетка (1881 г.), Акапа (1882 г.), Келасур, Пшап (1883 г.) и др. Об этом красноречиво говорят статистические данные посемейной переписи 1886 года. Тогда в Абхазии (Сухумский округ) насчитывалось около 69 тыс. человек. Из них абхазы составляли 58.963 чел. (более 85 %); мегрелы, лазы и грузины — 4.166 чел. (около 6 %); греки — 2.149, армяне — 1.049, русские — 971 чел.

Абхазы и абазины в Новейшее время 

После прихода к власти в России большевиков Советская власть была установлена на территории Абхазии. 28 марта 1921 года на территории Сухумского округа была провозглашена Советская Социалистическая Республика Абхазия. 30 декабря 1922 года ССР Абхазия вошла в СССР. В первой Конституции ССР Абхазия, принятой 1 апреля 1925 года, в ст. 5 закреплена суверенность государства Абхазия «с осуществлением государственной власти на всей территории самостоятельно и независимо от другой власти». Но после усиления позиций грузина Иосифа Сталина в 1931 году этот статус был утрачен, Абхазия стала автономной республикой (Абхазская АССР) в составе Грузинской ССР. Властями Грузии осуществлялась целенаправленная грузинизация Абхазии. Грузины подселялись в абхазские села, а также заселяли греческие сёла, освободившиеся после депортации греков из Абхазии в 1949 году. Абхазский язык(вплоть до 1950 года) был исключён из программы средней школы и заменён обязательным изучением грузинского языка, абхазская письменность была переведена на грузинскую графическую основу (в 1954 году — на кириллицу)[8]. Согласно переписи населения 1989 года, основными этническими группами в Абхазской АССР были грузины (45 %), доля же абхазов составляла 18 %[9]. Во время развала СССР в 1990 г. Абхазия была провозглашена суверенной Абхазской Советской Социалистической Республикой[11]. Когда Грузия весной 1991 объявила о выходе из Советского Союза, Абхазия изъявила желание остаться в СССР, но все же СССР распался. Летом 1992 года усилились разногласия между Абхазией и грузинским руководством — главным образом по конституционному вопросу: в ответ на решение Верховного Совета Грузии возвратиться к конституции Грузии 1921 года Верховный Совет Абхазии объявил о восстановлении действия Конституции (Основного Закона) ССР Абхазия 1925 года, содержавшей указание на договорные отношения Абхазии и Грузии. Разногласия и шовинистическая политика первого президента Грузии привели к вооружённому конфликту. Про грузино-абхазскую войну, возможно будет снят отдельный ролик, поэтому здесь мы опустим подробности. Конфликт завершился 30 сентября 1993 года победой Абхазии. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии. Кроме России независимым Абхазскую республику признала Сирийская Республика, Венесуэла и Никарагуа. После развала СССР абазины стремились создать свой Абазинский район и это получилось сделать только в 2004 году во время обострения ситуации с землей принадлежащей абазинскому Кубинскому сельскому поселению, обстановка накалилась до такой степени, что абазины стали устраивать протесты против передачи их земель карачаевцам, что вылилось в штурм и захват Правительства Карачаево-Черкесской Республики, после чего власти пошли на уступки и согласились создать для абазин собственный район. Но из 13 аулов в район вошло только 5, из-за взаимоудаленности абазинских аулов друг от друга.

Примечания 

История Кавказа
Абхазо-адыгские народы